A Nemzeti Bajnokság I osztályában 1945-46-ban az erőviszonyok tisztázása véget összevonták az első és a másodosztály 28 csapatát. Két tizennégyes csoportból az első öt került a legjobb tízbe, a hattól tízig helyezettek a második tízbe, a tizenegytől tizennégyig helyen végzett csapatok az NB másodosztályba kerültek.

A legjobb tíz együttes mérkőzött meg a bajnoki címért, ez az Újpestnek sikerült a Vasas és a Csepel előtt, a Ferencváros ötödik, MTK hatodik és a Kispest csak kilencedik lett. A második tízes csoportból az első négy került az NB I-be, az öttől tízig végzet csapatok az NB II-be jutottak.

Keleti csoport

Kereszttáblázat

Nyugati csoport

Kereszttáblázat

Legjobb 10

Kereszttáblázat

Második 10

Kereszttáblázat 

A bajnok Újpesti TE játékosai
Tóth György (33) – Balogh II Sándor (31), Laborcz Lajos (35) – Kirádi Ervin (28), Szűcs Sándor (32), Nagymarosi Mihály (26) – Suhai Imre (24), Szusza Ferenc (33), Várnai Lajos (34), Zsengellér Gyula (35), Nyers István (19).
Sárdi Imre (14), Balogh I István (12), Nagy Ferenc (13), Tamás István (9), Siklós Gyula (3), Zentai Gábor dr. (2), Palotás II János (1), Penderi György (1).
Edző: Jávor Pál

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok